Стаціона́р (від  — «нерухомий») — багатозначне слово, різні значення якого пов'язані з поняттями «постійний» і «сталий»:
 Заклад постійного типу (на відміну від пересувного або тимчасового).
 Медичний — лікувальна установа з постійними ліжками для хворих.
 Навчальний — основна форма очного навчання у виші, технікумі.
 Нерухома основа, фундамент якої-небудь машини, споруди тощо.

Примітки